Russell-Gletscher bezeichnet folgende Gletscher:

 Russell-Gletscher (Alaska) in Alaska (USA)
 Russell-Gletscher (Grönland) auf Grönland
 Russell-Gletscher (Oregon) am Mount Jefferson in Oregon (USA)
 Russell-Gletscher (Washington) am Mount Rainier in Washington (USA)